Mistrzostwa Świata w Łyżwiarstwie Szybkim w Wieloboju 1929 – 30. edycja mistrzostw świata w łyżwiarstwie szybkim wieloboju mężczyzn, która odbyła się w norweskim Oslo w dniach 9–10 lutego 1929. Złoto zdobył Fin – Clas Thunberg.

Wyniki zawodów 

 * = spadek na niższą pozycję
 NC = nie zakwalifikował się
 NF = nie ukończył
 NS = nie startował
 DQ = został zdyskwalifikowany

Linki zewnętrzne 
 Uitslag WK Allround 1929 mannen, schaatstatistiekien.nl, 

Mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju
1929 w sportach zimowych
1929 w Europie
Norwegia w XX wieku
Łyżwiarstwo szybkie w Norwegii
Sport w Oslo